Sirajeddine Chihi (16 de abril de 1970) é um ex-futebolista profissional tunisiano, meia retirado.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Tunísia
Futebolistas do Espérance Sportive de Tunis
Jogadores da Seleção Tunisiana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000